Departamento de La Unión puede referirse a las siguientes entidades territoriales:

 Departamento de La Unión, en Chile.
 Departamento de La Unión, en El Salvador.